Hvilsom (plaats), plaats in Denemarken
 Hvilsom (parochie), parochie in Denemarken